Bukki is de zoon van Abisua, de kleinzoon van Pinechas en is de vijfde hogepriester van het volk Israël. Zijn voorvaderen zijn Aäron, de priester en Levi.

Stamboom

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Joods hogepriester